Bei den VIII. Südpazifikspielen 1987, die zum zweiten Mal in Neukaledonien stattfanden, wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen sechs Mannschaften teil. Alle Spiele wurden vom 9. bis 19. Dezember 1987 in Nouméa ausgetragen. Gespielt wurde in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden. Der Erst- und Zweitplatzierte spielten um den Turniersieg, der Dritte und Vierte um Bronze.

Neukaledonien gewann nach 1963, 1969 und 1971 seine vierte Goldmedaille bei den Südpazifikspielen.

Gruppenphase 

|}

|}
* Nicht ausgetragen.

Finalrunde

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1987 auf rsssf.com (engl.)

1987
Sudpazifikspiele 1987